Anatomiegebäude bezeichnet

 Anatomiegebäude (Hannover), ab 1788 an der Georgstraße in Hannover nach Plänen von Gotthard Christoph Müller errichtetes Gebäude zur Untersuchung von Leichen
 Anatomiegebäude (München), 1944 zerstörtes Gebäude in München
Siehe auch:
 Alte Anatomie
 Anatomisches Theater
 Königliche Anatomie
 Museum anatomicum
 Sectio chirurgica